Comano est une commune suisse du canton du Tessin
 Comano est une commune italienne de la province de Massa-Carrara